Fårholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fårholmen, Pargas, Åboland, 
 Fårholmen, Hangö, Nyland, 
 Fårholmen (vid Odensö, Raseborg), Nyland, 
 Fårholmen (vid Strömsö, Raseborg), Nyland, 
 Fårholmen, Helsingfors, Nyland, 
 Fårholmen (vid Fagerö, Sibbo), Nyland, 
 Fårholmen (vid Löparö, Sibbo), Nyland,

Sverige 

 Fårholmens naturreservat, Norrtälje kommun, Stockholms län

Se även
Fårholmarna
Lammholmen
Getholmen

Robotskapade Finlandförgreningar